8. међузонски шаховски турнир - једна од фаза светског првенства у шаху, одржан је од 8. новембра до 13. децембра 1970. у Палма де Маљорци. 

Шесторица првопласираних са овог турнира стекли су право учешћа на мечеве кандидата 1971. године. 

Лајош Портиш и Василиј Смислов су одиграли додатни меч за резервног учесника мечева кандидата. Меч је одржан почетком 1971. године у Порторожу, Југославија и завршен је нерешено 3:3. Због бољег коефицијента Лајош Портиш је проглашен за победника, али како нико од пласираних није одустао од учешћа на мечевима кандидата, резервни такмичар није учествовао. 

Овај турнир је био последњи који се одржавао по старој шеми – један међузонски турнир по циклусу. Почев од 1973 одржавана су по два два турнира.

Пал Бенко се одрекао учествовања на међузонском турниру и ако се пласирао, у корист Бобија Фишера који није учествовао на зонском турниру у САД, Највеће изненађење овог турнира није била Фишерова победа, већ друго место ненајављеног Роберта Хибнера, који је тек годину дана раније постао интернационални мајстор. 

Фишер-Пано у последњем колу није одигран због спора око распореда. Пано је првобитно намеравао да одустане од игре, али се на крају појавио и одустао без померања фигура, а Фишер је отворио партију са 1. ц4.

Турнирска табела

Додатни меч (резервни кандидат), Порторож, 1971 год.

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 65—66, 527. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Ссылки

Спољашње везе 
 Партије са међузонског турнира Палма де Маљорка, 1970

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шпанији
Шах у 1970.